AHQ peut faire référence à :
 Action-habitation de Québec ;
 Association des hebdos du Québec ;
 Association des hôpitaux du Québec ;
 Association des hôteliers du Québec ;
 Association des hypnologues du Québec ;
 Association des hypoglycémiques du Québec ;
 Association humaniste du Québec.

AHQ est un code qui peut signifier :
 .

de:Liste der IATA-Codes/A#AH